Паула Кристина де Араужо Гонсалвес (; родилась 11 августа 1990 года в Кампинасе, Бразилия) — бразильская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Паула — одна из двух детей Ренато и Риты Гонсалвес; её брата зовут Кайо.

Паула в теннисе с девяти лет и начала играть вместе со своим братом; любимое покрытие — грунт, любимый турнир — Рио-де-Жанейро. Кумиром в теннисном мире в детстве был Густаво Куэртен.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (36)

Победы (17)

Поражения (19)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года